Termenul „Viespe” se poate referi la:

Viespe, insectă ce face parte din familia „Vespidae”
Viespea de mare, o meduză foarte veninoasă